Rutenijum oksid se može odnositi na:

Rutenijum(IV) oksid, RuO2
Rutenijum(VIII) oksid, RuO4